Єлена Докич була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Магдалена Малеєва виграла титул, перемігши у фіналі Асагое Сінобу з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Олена Дементьєва (чвертьфінал)
  Елені Даніліду (півфінал)
  Магдалена Малеєва (переможниця)
  Олена Бовіна (2-ге коло)
  Наталі Деші (2-ге коло)
  Ліза Реймонд (3-тє коло)
  Александра Стівенсон (2-ге коло)
  Олена Лиховцева (2-ге коло)
  Лора Гренвілл (2-ге коло)
  Тамарін Танасугарн (чвертьфінал)
  Марі-Гаяне Мікаелян (3-тє коло)
  Дая Беданова (1-ше коло)
  Емілі Луа (1-ше коло)
  Чо Юн Джон (тенісистка) (3-тє коло)
  Ніколь Пратт (1-ше коло)
  Тіна Писник (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
DFS Classic 2003 Draw (Archived 2009-05-14)

DFS Classic Singles
2003